Петра (Хасково, 8. октобар 1963) бугарска је поп-фолк певачица.

Дискографија

Албуми 
 -{Хищна хиена}- (1998)
 -{Котаците и маците}- (1999)
 -{Жената паяк}- (2000)
 -{La Piovra}- (2002)
 -{Искам да съм лейди}- (2003)

Спотови

Тв верзије

Фолклорни спотови​ 

Рођени 1963.
Бугарске певачице
Поп-фолк певачи